Warnow steht für:

 Warnow (Fluss), Fluss in Mecklenburg-Vorpommern

Orte:
 Warnow (bei Bützow), Gemeinde im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Warnow (bei Grevesmühlen), Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern 
 Groß Warnow (bis 1937 Deutsch Warnow), Ortsteil der Gemeinde Karstädt im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Klein Warnow (bis 1937 Wendisch-Warnow), Ortsteil der Gemeinde Karstädt im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Warnow, ehemaliger Name der Gemeinde Fahren im Kreis Plön, Schleswig-Holstein

Schiffe:
 Warnow CS 1400, Containerschiffstyp der Warnowwerft
 Warnow CV 2500, Containerschiffstyp der Warnowwerft
 Warnow CV 2600, Containerschiffstyp der Warnowwerft
 Warnow-Klasse, Schlepper der Volksmarine

Warnow ist der Familienname folgender Personen:

 Emmy von Winterfeld-Warnow (1861–1937), deutsche Novellistin
 Tandy Warnow (* 1955), US-amerikanische Informatikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Warnau
 Varno